

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Sportivi afroamericani